Eichet heißen folgende geographischen Objekte:

 Eichet (Bernau am Chiemsee), Ortsteil der Gemeinde Bernau am Chiemsee, Landkreis Rosenheim, Bayern
 Eichet (Eichendorf), Ortsteil des Marktes Eichendorf, Landkreis Dingolfing-Landau, Bayern
 Eichet (Kumhausen), Ortsteil der Gemeinde Kumhausen, Landkreis Landshut, Bayern
 Eichet (Passau), Ortsteil der kreisfreien Stadt Passau, Bayern

 Eichet (Gemeinde Grödig), Ortschaft von Grödig, Bezirk Salzburg-Umgebung, Land Salzburg

Siehe auch: 
 Aichet